Липовки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Липовки - деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Липовки — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Липовки — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Липовки — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Липовки — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Липовки — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Липовки — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.